La bataille de Sievierodonetsk peut désigner :
 celle de 2014 ;
 celle de 2022.